AKIRA Europe SAS, plus connue sous le nom « AKIRA », est la filiale européenne du Groupe Singapourien TT International Limited basée dans la région parisienne à Montrouge.  Elle est spécialisée dans les produits électroniques, incluant téléviseurs, produits audio/vidéo connectés (produits AKUB), lecteurs DVD (intégrés et portables), adaptateurs TNT, Micro Chaine HiFi, enceintes Multimedia, barres de son, enceintes bluetooth, stations d'accueil iPod, radio CD, auto-radio, accessoires.

Histoire

Origine - TT International Limited 

TT International a été constituée en 1984 en tant que T.T. Importers and Exporters Pte Ltd et par la suite a changé son nom pour TT International Limited. La petite entreprise familiale de distribution de produits électronique et électroménager créée en 1984 par Mr. Sng (actuellement le CEO du groupe) est devenue aujourd'hui un commerçant de Singapour international de l'électronique grand public. 
À ce jour TT International Limited est présente dans plus de 60 pays du monde (Asie du Sud Est, Moyen-Orient, Russie, Europe Occidentale et Orientale, Afrique, les pays du Commonwealth).

Quelques dates-clefs du Groupe TT International Limited 

1994 est la date de lancement de la marque AKIRA, propriété du Groupe. AKIRA est une marque de produits d'électronique grand public et d'électroménager.
2006, TEAC Australie rejoint le Groupe singapourien, ce qui signifie une croissance externe importante pour TT International Limited. 
2007 : le Groupe a réussi à atteindre 700MS$ de chiffre d'affaires. 
2008 : le Groupe a décidé le lancement de sa filiale européenne, AKIRA EUROPE.

Positionnement

Reconnaissance 
La marque AKIRA est présente sur plusieurs marchés des produits électroniques, mais elle s’est fait remarquer avec ses décodeurs TNT HD qui occupent les premières places des classements :
 Le DHB-B36HR s'est classé premier chez l'UFC QUE CHOISIR ().
 Le DHB-B36HU PVR s'est classé second chez 60 Millions de Consommateurs ().

Voir aussi 
 Le site officiel AKIRA Europe
 Le site officiel TT International Limited

Références 

Distributeur d'électronique grand public